La Rambla može značiti:

 španjolski izraz za šetnicu (esplanadu);
 arapska riječ za povremenu tekućicu u pustinji (vadi);
 La Rambla (Barcelona), ulica u Barceloni;
 La Rambla (Córdoba), općina u Córdobi;
 La Rambla (Montevideo), šetnica u Montevideu.